Чемпионат Европы по дзюдо 2018 года — 67-й континентальный чемпионат Европы по дзюдо среди европейских федераций. Проходил с 26 по 28 апреля в Тель-Авиве (Израиль).

Календарь соревнований

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Страны-участницы 
На Чемпионате 368 спортсменов представляли 44 государства.

Ссылки 
 
 Сайт Европейского союза дзюдо

Чемпионаты Европы по дзюдо
Апрель 2018 года
Международные спортивные соревнования в Тель-Авиве
2018 год в дзюдо
дзюдо
Дзюдо в Израиле
Спорт в Израиле в 2018 году
Чемпионаты Европы в Израиле